El signo ' puede referirse a:

 el apóstrofo (’), signo de puntuación en forma de coma volada o comilla simple de cierre utilizado en muchas lenguas que utilizan el alfabeto latino, así como en sistemas de romanización de diversas lenguas, como el árabe, el hebreo o el chino mandarín;
 el acento agudo (´), signo ortográfico utilizado en la escritura de varios idiomas para indicar diversas propiedades (tales como apertura, intensidad o tono);
 el acento grave (`), signo ortográfico utilizado en la escritura de varios idiomas para indicar diversas propiedades (tales como apertura, intensidad o tono);
 el minuto de arco o minuto sexagesimal (′); unidad del ángulo plano frecuentemente utilizada en artillería, astronomía y otras disciplinas, equivalente a 1/60 de un grado sexagesimal;
 las comillas simples (‘ ’), signos tipográficos utilizados para desmarcar niveles distintos en una oración.
 el pie (unidad), unidad de longitud de origen natural, basada en el pie humano;
 ea consonante eyectiva (o glotalizada eyectiva, o glotalizada egresiva), consonante con mecanismo de articulación no pulmonar, donde el aire es impulsado por un movimiento hacia arriba de la glotis, en vez de por los pulmones o el diafragma.